Leet steht für:
 Isaac Leet (1801–1844), US-amerikanischer Politiker
 Leetspeak, eine reine Schriftsprache

Siehe auch:
 Liet
 Lieth (Begriffsklärung)
 Lith (Begriffsklärung)
 LEED